Кри́стофер Майкл Лонг (; ) — английский футболист, нападающий клуба «Кру Александра».

Клубная карьера 
Крис Лонг — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в 2000 году в возрасте 5 лет.

8 января 2014 года на правах аренды на один месяц перешёл в клуб «Милтон Кинс Донс», а уже через три дня дебютировал в составе команды. В первом же матче Лонгу удалось открыть счёт голам в профессиональном футболе: нападающий сумел поразить ворота «Шрусбери Таун». Всего за «МК Донс» отыграл в четырёх матчах, после чего вернулся в «Эвертон».

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 11 декабря 2014 года, когда Лонг вышел на замену Конору Макэлени в матче Лиги Европы против российского «Краснодара».

20 января 2015 года Лонг на правах аренды на один месяц перешёл в клуб чемпионшипа «Брентфорд». Дебют игрока в составе «пчёл» состоялся 24 января в матче против «Норвич Сити», завершившимся победой «Брентфорда» со счётом 2:1.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации

Футболисты Англии
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Кру Александра»